Peter Serkin (1947-2020), pianiste américain.
 Rudolf Serkin (1903-1991), pianiste américain, d'origine autrichienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif